Reibert ist der Familienname von:
 Wilhelm Reibert (1900–1966), deutscher Jurist und Offizier

Siehe auch:
 Der Reibert, Titel eines Soldatenhandbuches
 Marc Raibert